Plutonijum fluorid se može odnositi na:

 Plutonijum trifluorid, PuF3
 Plutonijum tetrafluorid, PuF4
 Plutonijum heksafluorid, PuF6